Molina kan som auktorsförkortning betyda:

 Juan Ignacio Molina
 Ant.Molina
 A.N.Molina
 Francisco Sornoza Molina
 J.E.Molina
 A.Molina
 L.U.Molina
 María del Carmen Molina
 R.Molina

Robotskapade auktorsförkortningar